Plac Józefa Piłsudskiego:
 Plac Józefa Piłsudskiego w Braniewie
 Plac Józefa Piłsudskiego w Piasecznie
 Plac Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu
 Plac marsz. Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Zobacz też 
 Ulica Józefa Piłsudskiego
 Aleja Józefa Piłsudskiego

 
Piłsudskiego Józefa